La Laguna – comune di El Salvador
 La Laguna – comune di Panama del distretto di Calobre
 La Laguna – comune di Panama del distretto di San Carlos
 La Laguna – comune spagnolo nella comunità autonoma delle Canarie
 La laguna (The Lagoon) – racconto in lingua inglese di Joseph Conrad del 1897